Gmina Linn (hrabstwo Cedar, Iowa)
 Gmina Linn (hrabstwo Dallas)